Dead Throne — четвёртый студийный альбом американской металкор группы The Devil Wears Prada, выпущенный 13 сентября 2001 года на звукозаписывающем лейбле Ferret Music.

Список композиций

Участники записи

Состав группы 
 Дэниэл Уильямс () — ударные
 Энди Трик () — бас-гитара
 Крис Руби () — соло-гитара
 Джереми ДеПойстер () — ритм-гитара, чистый вокал
 Майк Граника () — ведущий вокал
 Джеймс Бэйни () — клавишные, синтезатор, фортепиано

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы 2011 года
Альбомы металкора
Альбомы США
Альбомы Ferret Music

Альбомы The Devil Wears Prada
Альбомы на английском языке